Тази страница представлява списък, който включва всички германски пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Първият германски пилот участвал във Формула 1

Световни шампиони

Резултати на германските пилоти във Формула 1

Източници 
 www.statsf1.com